Philine loveni är en snäckart som beskrevs av Malm 1858. Philine loveni ingår i släktet Philine och familjen havsmandelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsmandelsnäckor
loveni